Слюсар Вадим Иванович (р. 15 октября 1964 г., с. Колотии Решетиловского района Полтавской области) — советский и украинский учёный, профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Биографические сведения 

Родился в 1964 г. в с. Колотии Решетиловского района Полтавской области.

В 1985 г. окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище имени Г. К. Орджоникидзе.

1985—1987 годы — начальник расчёта зенитной ракетной батареи Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Маршала Советского Союза Василевского А. М.

1987—1992 годы — на должностях младшего и старшего научных сотрудников Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Маршала Советского Союза Василевского А. М.

В 1987—1989 годах в качестве сотрудника проблемной научно-исследовательской лаборатории Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Маршала Советского Союза Василевского А. М. участвовал в разработке и создании экспериментального образца 8-канальной цифровой антенной решётки, на котором проводил научные исследования в период с 1989 по 1999 годы.

В 1992 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, а в 2000 г. — доктора технических наук.
Профессор по специальности «Военная кибернетика, системы управления и связь» — с 2005 г.

C 2003 г.  — представитель Украины в экспертных сообществах Организации исследований и технологий НАТО (RTO), Конференции национальных директоров вворужений НАТО (группы NAAG, LCG DSS, LCG LE, JCG GBAD, ICG IF, CASG), панели прикладных транспортных технологий (AVT) Организации НАТО по вопросам науки и технологий (STO).

С 2009 г.  — член редколлегии журнала Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Научные результаты 
 развил теорию цифровой обработки сигналов (ЦОС) и многоканального анализа на основе цифровых антенных решёток (ЦАР), созданную Варюхиным В. А.;
 разработал тензорно-матричную теорию многокоординатной обработки сигналов в радиотехнических системах с ЦАР;
 предложил семейство новых матричных операций (торцевое произведение, обобщённое торцевое произведение и соответствующие им блочные модификации, операции блочной векторизации, блочной ротации матриц и др.).
 Семейство торцевых произведений матриц стало основой разработанной Слюсарем В. И. тензорно-матричной теории цифровых антенных решёток для радиотехнических систем. Торцевое произведение () получило широкое распространение в системах искусственного интеллекта и машинного обучения, статистической обработке больших данных. Оно позволяет сократить объёмы вычислений при реализации метода уменьшения размерности данных, получившего наименование тензорный скетч. В указанном контексте идея торцевого произведения была использована в 2010 для решения задачи дифференциальной приватности (). Кроме того, аналогичные вычисления были применены для реализации многомерного сглаживания статистических данных на основе P-сплайнов, для многомерной аппроксимации с помощью обобщённой линейной модели массивов данных (GLAM), повышения эффективности ядерного метода машинного обучения, обработки естественного языка и во многих других алгоритмах линейной алгебры.
 развил теорию дифференцирования матричных произведений на основе производной Нойдеккера, благодаря чему получил компактные аналитические описания откликов радиотехнических систем с ЦАР, нижние границы Крамера-Рао для оценки потенциальных возможностей ЦАР в отношении точности измерения параметров сигналов, новые методы многоканальной обработки сигналов в ЦАР;
 создал теории сверхрелеевского временного и частотного уплотнения каналов связи, неортогонального частотного дискретного мультиплексирования (N-OFDM) спектрально эффективных сигналов, теорию MIMO систем с импульсными и N-OFDM сигналами, а также с формированием пространства лучей, теорию многокаскадной квадратурной демодуляции сигналов, тандемной децимации и I/Q-демодуляторов нечётного порядка;
 разработал новые технические решения для аппаратной реализации многоканальных ЦАР;
 автор более 850 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 68 изобретений;
 подготовил 16 кандидатов технических наук и двух докторов технических наук.

Награды 
 Медаль «За отличие в воинской службе» II степени
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «10 лет Вооружённых сил Украины»
 Медаль «15 лет Вооружённых сил Украины»
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2008)
 другие награды

Сведения о публикациях 
  Профиль Google Scholar
  SCOPUS ID
 Официальный сайт
 Elibrary (Elibrary AuthorID: 205212)
 Патенты на изобретения Слюсаря В. И. — База патентов Украины.
 Профиль в ResearchGate

См. также 
 Цифровая антенная решётка
 N-OFDM
 Торцевое произведение
 Тензорный скетч
 Лемма о малом искажении

Примечания

Внешние ссылки 
 Слюсар В. И. в док. фильме «Оренбургское зенитно-ракетное», 1985 г. // YouTube
 Выпуск курсантов 1985 г. в Оренбургском зенитном ракетном училище с участием Слюсаря В. И., фрагмент 2-й серии фильма «Лучший друг семьи» // YouTube

Литература 
 Who’s Who in the World 2013. — P. 2233
 Who's Who in the World 2014
 «Науковці України — еліта держави». Том VI, 2020. — С. 216.
  Шепель В. О военно-научной работе курсантов.//«Вестник противовоздушной обороны», № 3, 1985. — С. 49 — 50.
 Оренбургское Краснознамённое, под редакцией Б. В. Шляпкина. — М.: Воениздат, 1988, 230 с.

Радиотехники
Учёные:Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Василевского
Доктора технических наук Украины